(litt. « Embrasse-moi, Cathy » en anglais) peut faire référence à : 
 Kiss Me, Kate est un court métrage de comédie muet de Clem Beauchamp de 1926, écrit par Phil Dunham ;
 Kiss Me, Kate est une comédie musicale américaine de Cole Porter, créée à Broadway en 1948.
Elle a fait l'objet de plusieurs adaptations sous ce même titre dont :
 Kiss Me, Kate (Embrasse-moi, chérie en version française), film musical américain de George Sidney sorti en 1953 ;
 Kiss Me, Kate, téléfilm américain de George Schaefer, diffusé en 1958 ;
 Kiss Me, Kate, téléfilm américain de Paul Bogart, diffusé en 1968.